Лайсниг — город в Германии, в земле Саксония.
 Лайсниг (Мильденштайн) — средневековый замок в немецком городе Лайсниг в федеральной земле Саксония.